Ez Németország járási jogú városainak (kreisfreie Städte) listája. A lista ábécésorrendben veszi sorra a német tagállamok 106 járási jogú városát. Ezek mellett ugyanazon a közigazgatási szinten létezik még Németországban 295 vidéki járás (Landkreise, Kreise). 1998 és 2021. június 30. között járási jogú város volt a türingiai Eisenach is.

A járási jogú városok tartományonkénti megoszlása
 Baden-Württemberg: 9
 Bajorország: 25
 Berlin: 1
 Brandenburg: 4
 Bréma: 2
 Hamburg: 1
 Hessen: 5
 Mecklenburg–Elő-Pomeránia: 2
 Alsó-Szászország: 8 (10: Göttingen és Hannover)
 Észak-Rajna-Vesztfália: 22 (23: Aachen)
 Rajna-vidék–Pfalz: 21
 Saar-vidék: -
 Szászország: 3
 Szász-Anhalt: 3
 Schleswig-Holstein: 4
 Türingia: 5

A lista
A listában van 109 város (megyei jogú város és még Aachen, Göttingen és Hannover)

Jegyzetek

Történelmi
A Német Szövetségi Köztársaság közigazgatási felosztása
A Német Demokratikus Köztársaság közigazgatási felosztása
A náci Németország közigazgatási felosztása

További információk

Források

 
Németországgal kapcsolatos listák